Алексей Демидов:
 Демидов, Алексей Алексеевич (1883—1934) — русский советский писатель.
 Демидов, Алексей Вячеславович (род. 1987) — российский актёр театра и кино 
 Демидов, Алексей Иванович (1754—1826) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Демидов, Алексей Никитич (1729—1786) — российский промышленник, заводовладелец из рода Демидовых.